Daniel Delgado puede referirse a las siguientes personas:

 Daniel Delgado (1838 - 1879), militar y político colombiano.
 Daniel Delgado (1980 - ), futbolista argentino.
 Daniel Delgado (1964 - ), músico chileno, guitarrista y compositor del grupo Entrama.